Maserati Birdcage è il nome con cui sono stati anche chiamati cinque modelli prodotti dalla Casa automobilistica del Tridente, e più precisamente:
Tipo 60;
Tipo 61; 
Tipo 63; 
Tipo 64;
Birdcage 75th.

La denominazione è riferita al telaio, composto da un fitto traliccio di elementi tubolari in acciaio a sezione minima che richiamano visivamente una sorta di gabbia per uccelli, in lingua inglese detta "birdcage".

Note